Fogalom
 mágus, a mágia művelője
 mágus, ókori zoroasztriánus pap

Irodalom
 mágusok A Gyűrűk Ura című könyvben
 A mágus (1966) John Fowles regénye
 A mágus (2001) Wilbur Smith regénye 

Film
 A mágus (1978) film Anthony Hopkins főszereplésével
 A mágus (1993) film Anthony Quinn főszereplésével
 A mágus (2006) Neil Burger filmje  Edward Norton főszereplésével

Egyéb művészet
 A mágus – Jules Massenet 1891-es operája

Játék
 M.A.G.U.S. szerepjáték
 M.A.G.U.S. (kártyajáték)